Aleš Remar, slovenski hokejist, * 9. november 1983, Kranj.

Remar je kariero začel v sezoni 2000/2001 pri klubu HK HIT Casino Kranjska Gora. Med sezonama 2002/2003 in 2007/2008 ter v sezoni 2009/10 je igral za HK Acroni Jesenice. V sezoni 2008/09 je igral za HC Milano v italijanski ligi, v sezoni 2010/11 za ESC Steindorf ter od sezone 2011/12 za ATSE Graz v nižjih avstrijskih ligah. Z Jesenicami je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezonah 2004/05, 2005/06, 2007/08 in 2009/10.

Dvakrat je nastopil za slovensko mladinsko reprezentanco na svetovnih mladinskih prvenstvih, v letih 2002 in 2003.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 15
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 6
| 5
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 12
| 9
| 21
|
| 28
|
| 3
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 13
| 2
| 2
| 4
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 8
| 2
| 10
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 8
| 3
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -1
| 2
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 13
| 8
| 21
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 45
| 1
| 2
| 3
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 3
| 5
| 0
| 5
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 20
| 17
| 10
| 27
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 29
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 37
| 2
| 4
| 6
| -9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 08/09
|
| 29
| 14
| 10
| 24
|
| 20
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 51
| 4
| 8
| 12
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 37
|-
| ESC Steindorf
| Avstrijska 4. liga
| 10/11
|
|
| 24
| 20
| 44
|
| 18
|
|
| 8
| 3 
| 11
|
| 16
|-
| ATSE Graz
| Avstrijska 2. liga
| 11/12
|
| 11
| 8
| 11
| 19
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |426
| bgcolor="#7FFF00" |139
| bgcolor="#7FFF00" |113
| bgcolor="#7FFF00" |252
| bgcolor="#7FFF00" |-10
| bgcolor="#7FFF00" |233
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |34
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |71
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HC Milano
Hokejisti ESC Steindorf
Hokejisti ATSE Graz
Kranjski športniki